Shian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liaoyuan (ort), Jilin,

Storbritannien 

 Sithean na Raplaich, berg, Skottland, Highland, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar